

Lokalizacje

Niemcy 
 Briesen – dzielnica Friesack
 Briesen – dzielnica gminy Halbe w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Briesen – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Spree-Neiße
 Briesen (Mark) – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Oder-Spree
 Briesen – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Brzeżno
 Wąbrzeźno

Osoby 
 Alfred von Briesen – niemiecki oficer
 Kurt von Briesen – niemiecki oficer

Inne 
 Briesen – ród

Zobacz też 
 Groß Briesen
 Priesen